Gyrohypnus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Mannerheim 1830. Gyrohypnus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Gyrohypnus